Сезон 2020 года — сезон Формулы-1, в рамках которого проводился 71-й чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1».

Команды и гонщики 

Все команды по ходу сезона использовали шины <span>P Pirelli.

Изменения в составах команд 
 Эстебан Окон после годового отсутствия вернулся в чемпионат, заменив Нико Хюлькенберга в составе команды Renault.
 Канадец Николас Латифи дебютировал в Формуле-1 в составе команды Williams.
 Роберт Кубица прекратил выступления за команду Williams в качестве основного гонщика по окончании сезона 2019 года и получил место запасного гонщика команды Alfa Romeo при поддержке польских спонсоров из компании Orlen, которая стала титульным спонсором команды. Согласно условиям контракта, гонщик принял участие в предсезонных тестах, а также провёл пять пятничных тренировок по ходу сезона 2020 года.
 Франко-израильский гонщик Рой Ниссани получил место тестового гонщика команды Williams при поддержке канадско-израильских спонсоров из компании Start Up. Согласно условиям контракта, гонщик принял участие в предсезонных тестах, а также провёл три пятничные тренировки по ходу сезона 2020 года.
 Тестовый гонщик Renault, британец Джек Эйткен покинул команду по окончании сезона 2019 года, после чего получил место запасного гонщика команды Williams. Согласно условиям контракта, гонщик принял участие в одной пятничной тренировке по ходу сезона 2020 года, на Гран-при Штирии. На Гран-при Сахира, где Джордж Расселл выступал за Mercedes, Джек Эйткен заменил его в качестве основного пилота в составе Williams.
 Сергей Сироткин снова стал третьим (резервным) пилотом команды Renault.
 В процессе тестирования в период с 24 по 30 июля тест Серхио Переса на COVID-19 показал положительный результат, из-за чего он был отстранён от участия в Гран-при Великобритании. Результат анализа, проведённого перед следующим этапом (Гран-при 70-летия), также был положительным. Место Серхио Переса в Racing Point на обоих Гран-при занял Нико Хюлькенберг.
 Лэнс Стролл пропустил Гран-при Айфеля из-за плохого самочувствия и также был заменён на Нико Хюлькенберга.
Пьетро Фиттипальди заменил Ромена Грожана на двух последних этапах чемпионата после аварии Ромена на Гран-при Бахрейна.
 Льюис Хэмилтон заболел коронавирусом и пропустил Гран-при Сахира, его в составе Mercedes заменил Джордж Расселл.

Маркетинговые изменения в командах 
 Команда Toro Rosso переименована в AlphaTauri в честь модного бренда одежды, который принадлежит компании Red Bull GmbH.
 Титульный спонсор, букмекерская компания , покинула команду Racing Point — её новым титульным спонсором стала австрийская компания по очистке воды BWT.
 Титульный спонсор (компания ROKiT) и основной спонсор (ROK Drinks) ушли от команды Williams.
 Команда Mercedes сменила базовый цвет своих машин, а также цвет комбинезонов гонщиков с серебристого на чёрный. Это было сделано в знак поддержки движения Black Lives Matter по инициативе Льюиса Хэмилтона.
 21 августа было объявлено, что команда Williams выкуплена американской инвестиционной компанией Dorilton Capital. Название команды и шасси будет сохранено, как и местоположение базы команды.

Презентации

Тестовые сессии

Тесты 18-дюймовых шин Pirelli 
Тесты Pirelli предназначены для испытаний и доработки опытных образцов 18-дюймовых шин. Их введение изначально предполагалось в сезоне 2021 года, однако позже было отложено до сезона 2022 года. На тестах команды чемпионата использовали специальные версии машин, адаптированные под требования нового технического регламента.

Первую серию шинных тестов 8 февраля на трассе Херес в Испании провёл Шарль Леклер, проехавший 130 кругов. Дальнейшие тесты шин были отложены.

Предсезонные тесты 

Шины: самый жёсткий состав — С1, самый мягкий — С5.

Календарь на сезон

Изменения в календаре 
В 2017 году компания Liberty Media заявила о расширении географии Формулы-1, то есть о намерении внести в календарь те города и страны, в которых никогда до этого не проходили этапы гонок. Трассы-кандидаты должны быть расположена вблизи туристических объектов или проходить на замкнутой трассе в городе. Желание выразили 5 стран: Буэнос-Айрес (Аргентина), Ассен (Нидерланды), Копенгаген (Дания), Ханой (Вьетнам) и несколько городов США. В ноябре 2018 было объявлено, что Гран-при Вьетнама предположительно пройдёт в начале апреля 2020.

11 апреля 2019 года было официально объявлено, что в 2020 году с контрактом на 5 лет вернётся Гран-при Нидерландов, предположительно запланированный на май.

8 мая 2019 года президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что Гран-при Бразилии 2020 года пройдёт на новой трассе в Рио-де-Жанейро, которую ещё предстоит построить. При этом позже коммерческий директор Формулы-1 Шон Братчес заявил, что контракт на проведение соответствующей гонки заключён с Интерлагосом.

4 октября 2019 года на заседании Всемирного совета FIA по автоспорту был утверждён календарь сезона 2020 года. Планировалось провести рекордное количество Гран-при — 22.

Из-за отмены и переноса гонок первый Гран-при сезона состоялся только в июле, в Австрии.

Изменения в календаре из-за пандемии COVID-19 

 В связи со вспышкой коронавируса сначала сообщалось об отмене Гран-при Китая, однако затем было принято решение о его переносе на неопределённый срок.
 Две итальянские команды, Ferrari и AlphaTauri, были озабочены, что их не выпустят из Италии, но они провели тесты в Барселоне, а потом прибыли на Гран-при Австралии.
 В Австралии у одного из сотрудников McLaren был обнаружен коронавирус, вся команда снялась, и первый Гран-при сезона был отменён, а Гран-при Бахрейна и Вьетнама отложены на неопределённый срок.
 19 марта на неопределённый срок были отложены Гран-при Нидерландов и Испании. Гран-при Монако был отменён.
 23 марта на неопределённый срок был отложен Гран-при Азербайджана.
 7 апреля на неопределённый срок был отложен Гран-при Канады.
 27 апреля был отменён Гран-при Франции.
 28 мая объявлено об отмене Гран-при Нидерландов.
 2 июня был опубликован новый календарь первой половины сезона. Было объявлено, что в Австрии и Великобритании пройдут по две гонки с разницей в неделю, был сдвинут Гран-при Венгрии, а также получил новую дату Гран-при Испании.
 12 июня были отменены Гран-при Азербайджана, Сингапура и Японии.
 10 июля были подтверждены даты Гран-при Тосканы и Гран-при России.
 24 июля были отменены Гран-при Канады, США, Мехико и Бразилии, а также подтверждены даты Гран-при Айфеля, Португалии и Эмилии-Романьи.
 25 августа были подтверждены даты заключительных этапов сезона: Гран-при Турции, Бахрейна, Сахира и Абу-Даби, а также отменён Гран-при Китая.
 28 августа подтвердили, что Гран-при Сахира пройдёт на иной конфигурации трассы Сахир, чем Гран-при Бахрейна.
 16 октября организаторы Гран-при Вьетнама официально объявили об отмене этапа.

Результаты Гран-при 
Гран-при Австралии был отменён за несколько часов до начала первой сессии свободных заездов.

Личный зачёт

График набора очков лидерами 

Показаны первые 11 мест личного зачёта.

Кубок конструкторов

Результаты квалификаций 
Данные в таблице указаны по «протоколу» квалификации, без учёта штрафов на стартовой решётке.
Места в таблице распределены по наилучшему результату.

Статистика командных дуэлей 
Счёт дуэлей указан по состоянию после Гран-при Абу-Даби.

Примечание:  В случае ничьей (если ни один из гонщиков команды не участвовал в квалификации; если ни один из гонщиков не допущен до гонки; в гонках, в которых оба пилота сошли или исключены из протокола) этап не учитывается в таблице. В результате в некоторых парах сумма может не совпадать с количеством проведённых Гран-при.

Виртуальные гонки сезона 2020 
В отсутствие реальных гонок, для спортсменов чемпионата мира стали проводить виртуальные заезды в игре F1 2019. Так как не все могли принять участие в виртуальном чемпионате, многие команды использовали тест-пилотов и гонщиков других серий.

Календарь виртуальных гонок

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Сезон на официальном сайте ФИА
 Сезон на официальном статистическом сайте ФИА

Сезоны Формулы-1
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19